Martin Vunk est un footballeur international estonien, né le  à Tartu en RSS d'Estonie. Il mesure .

Martin Vunk évolue depuis 2011 au Nea Salamina Famagouste, où il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie 
Le , Vunk signe pour un prêt de 2 ans avec le club suédois Syrianska FC. Le , Vunk signe un contrat de 1 an et demi avec le club chypriote Nea Salamina Famagouste. Le , Vunk signe un contrat de 2 ans avec le club grec Panachaïkí.

Le , Vunk signe un contrat d'une année avec le club estonien JK Sillamäe Kalev.

Le , Vunk signe un contrat d'une année avec le club estonien Nõmme Kalju.

Le , Vunk signe un contrat d'une année avec le club indoniesien Persija Jakarta. Cependant, en raison de problèmes financiers, la saison 2015 du championnat d'Indonésie a été annulé, et fin de , Vunk résilie de lui-même son contrat.

Carrière

Palmarès 
  Syrianska FC
 Champion de Suède D2 : 2010

  FC Flora Tallinn
 Champion d'Estonie : 2002
 Vainqueur de la Coupe d'Estonie : 2008, 2009
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2002, 2009

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1984
Naissance à Tartu
Naissance en RSS d'Estonie
Footballeur international estonien
Joueur du FC Kuressaare
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur du FC Warrior Valga
Joueur du Syrianska FC
Joueur du Nea Salamina Famagouste
Joueur du JK Sillamäe Kalev
Joueur du JK Nõmme Kalju